Giuseppe Giovanni Provana di Collegno (1728-1761) – nobile e politico italiano
 Giuseppe Ignazio Provana di Collegno (1695-1735) –  nobile e politico italiano
 Giuseppe Luigi Provana di Collegno (1785-1854) –  nobile e politico italiano